Дингад (V век) — валлийский святой, строитель храмов. День памяти — 1 ноября.

Св. Дингад (), сын святого короля Брихана из Брихейниога, что в юго-западном Уэльсе, упоминается во всех ранних «Брихановых документах».

Он считается покровителем Свято-Лландингатского храма (Llandingat) в  (Llandovery), Кармартеншир (Carmarthenshire), и в   (Dingestow), Монмутшир (Monmouthshire). Однако иногда считатют, что последнее из этих двух сёл названо в честь Дингада ап Нид Хайля (Dingad ap Nudd Hael), т. н. короля Бринбуги (King of Brynbuga), нынче  (Usk) в Монмутшире.

Ссылки 
 Farmer, David Hugh. (1978). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.
 St. Dingad
 Brian Daniel Starr The Life of Saint Brychan: King of Brycheiniog and Family

Святые Уэльса
Святые по алфавиту
Христианские святые V века
Католические святые
Персоналии по алфавиту
Англиканские святые
Дети святых
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения